Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Katori :
 le Katori, un cuirassé de classe Kashima en service dans la Marine impériale japonaise lancé en 1905 et démoli en 1924 ;
 le Katori, un croiseur léger de classe Katori en service dans la Marine impériale japonaise lancé en 1939 et coulé en 1944.

Katori